Chen Zhong – ex taekwondoka cinese
 Contea di Zhong – distretto di Chongqing
 Qixin Zhong – arrampicatore cinese
 Tang Zhong – tecnica culinaria cinese
 Zhang Zhong – scacchista cinese
 Wan zhong – film del 1989 diretto da Wu Ziniu